Highland Heights (Kentucky)
Highland Heights (Ohio)

Desambiguação